Dorian Gray hace referencia a varios artículos:

Ficción
El retrato de Dorian Gray, novela escrita por el autor irlandés Oscar Wilde;

Dorian Gray (historieta)
Dorian Gray (película)

Personas
Dorian Gray (actriz), de nombre real Maria Luisa Mangini (1928 – 2011) fue una actriz italiana.